Миртов:
 Миртов, Алексей Василькович (1886—1966) — советский лингвист, диалектолог.
 Миртов, Дмитрий Павлович (1867—1941) — русский писатель, богослов, философ, историк философии.
 Миртов, Пётр Алексеевич (1871—1925) — русский писатель, священник.
 Миртов — псевдоним П. Л. Лаврова (1823—1900).
 О. Миртов — псевдоним русской писательницы, внучки П. Л. Лаврова О. Э. Котылёвой (Розенфельд) (1875—1939).
 Миртова, Елена Юрьевна — солистка Мариинского театра (с 1989 года, сопрано), начальник отдела конкурсных программ «Санкт-Петербургского Дома музыки», заслуженная артистка России (2008), жена Сергея Ролдугина.